Ivančič je příjmení chorvatského původu:

 Amandus Ivančič (1727– před 1762), rakouský hudební skladatel
 Tomislav Ivančić (1938–2017), chorvatský kněz, spisovatel a univerzitní profesor